Премия «Выбор критиков» за лучший экшн-фильм () является премией, вручаемой людям, работающим в киноиндустрии, Ассоциацией критиков вещательного кино. Впервые она была выдана в 2008 году.

Примечания 
 ≠ Обладатель премии Оскар за лучший фильм
 ° Номинант на премию Оскар за лучший фильм

Список победителей и номинантов

2000е

2010е

2020е

Множественные победы 
 Кристофер Нолан-2

Множественные номинации (2 и более) 
 Энтони и Джо Руссо-4
 Кристофер Нолан-4
 Джей Джей Абрамс-3
 Сэм Мендес-2
 Джеймс Мэнголд-2
 Кристофер Маккуорри-2
 Стивен Спилберг-2

Ссылки 

Экшн фильм